Bazancourt (Marne)
 Bazancourt (Oise)